Opština Vraneštica var en kommun i Nordmakedonien. Den låg i det som nu är Kičevo i den västra delen av landet, 60 kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Antalet invånare var  vid folkräkningen 2002.

Följande samhällen finns i Opština Vraneštica:
 Vranesjtica

Omgivningarna runt Opština Vraneštica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Opština Vraneštica är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vraneštica